Джон Фармер (; 16 августа 1835, Ноттингем — 17 июля 1901, Оксфорд) — английский композитор, музыкант и преподаватель музыки. Племянник Генри Фармера.

Жизнь и творчество 
Дж. Фармер изучал музыку в Германии, в Лейпциге и в Кобурге. В период с 1853 по 1857 год он работает у своего отца. Затем уезжает в Цюрих, где находит место учителя музыки. Вернувшись в Англию, в 1864—1885 годах Фармер преподаёт свой предмет в респектабельной школе Хэрроу близ Лондона. Затем, вплоть до своей смерти в 1901 году, служит органистом при колледже Баллиол в Оксфордском университете.

Джон Фармер зарекомендовал себя в Англии как поклонник и последователь музыкальных традиций И. С. Баха и И.Брамса. Как композитор он является автором ораторий и других произведений церковной музыки. Написал также сказочную оперу «Синдирелла» и большое количество «школьных песен», в том числе популярную в Англии песню школы Хэрроу «Forty Years On».

Примечания

Литература 
 Dictionary of National Biography auf der Multimedia-CD Infopedia UK, Softkey Multimedia Inc., 1996.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 16 августа
Родившиеся в 1835 году
Родившиеся в Ноттингеме
Умершие 17 июля
Умершие в 1901 году
Умершие в Оксфорде
Композиторы Великобритании
Музыкальные педагоги Великобритании
Академические музыканты Великобритании